Оскар Маурус Фонтана (13 квітня 1889, Відень — 5 травня 1969, там само) — австрійський письменник італійського походження.
 Герда Маурус - австрійська акторка.